Mackensen-Kaserne ist der Name folgender Kasernen:

 Mackensen-Kaserne (Bad Bergzabern) in Bad Bergzabern, Rheinland-Pfalz, siehe Bad Bergzabern #Militär
 Mackensen-Kaserne (Hildesheim) in Hildesheim, Niedersachsen, siehe Hildesheim #Militär
 Mackensen-Kaserne (Karlsruhe) in Karlsruhe, Baden-Württemberg